Slåttmyran kan syfta på:

 Slåttmyran, Härjedalen – sjö i Härjedalen
 Slåttmyrans naturreservat – naturreservat i Östhammars kommun, Uppland